Dobby est un prénom pouvant désigner:

Prénom
Dobby Dobson (1942-2020), chanteur et producteur jamaïcain 
 (né en 1970), poète américain
 (1919-2009), avocat du travail américain

Autres
Dobby, personnage de la franchise Harry Potter
, musicien aborigène australien

Homonymie de prénom